Pastoral puede referirse a:

 Lo perteneciente o relativo a los pastores (personas que se dedican a la cría, guía y cuidado del ganado al aire libre).

Asimismo, en religión, puede hacer referencia a:

 Pastoral (religión), cuidado y asesoramiento espiritual proporcionado por pastores, capellanes y otros líderes religiosos a miembros de sus iglesias o congregaciones.
 Lo perteneciente o relativo a los obispos:
 Carta pastoral.
 Visita pastoral.
 Anillo pastoral.
 Báculo pastoral.

También, en música y teatro, puede referirse a:

 Pastoral (música), tipo de composición musical destinada para bailes campestres de los pueblos dedicados a la vida pastoril.
 Sinfonía n.º 6 (Beethoven), también llamada «Pastoral».
 Pastoral (género teatral), género teatral tradicional del País Vasco francés.
 Pastoral (dúo de rock), dúo argentino de rock.
 Pastoral (álbum), álbum debut del dúo argentino de rock Pastoral.

Además, en literatura, puede hacer referencia a:

 Pastoral (poesía), género de poesía.
 Pastorales (poemas de Pope), poemas escritos por Alexander Pope en 1709, con relación a las cuatro estaciones.